Tyrannoraptora – klad teropodów z grupy celurozaurów. Termin ten został stworzony przez Sereno (1999), który zdefiniował go jako nazwę kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka tyranozaura i Neornithes oraz wszystkich jego potomków. Taksonomiczna zawartość takiego taksonu jest zależna od pozycji filogenetycznej tyranozauroidów – jeśli są spokrewnione z ptakami bliżej niż ornitomimozaury, Tyrannoraptora obejmowałyby takie same taksony, jak grupa Maniraptora. Jeśli jednak to ornitomimozaury są bliższe ptakom, wówczas klad Tyrannoraptora byłby obszerniejszy zarówno od maniraptorów, jak i Maniraptoriformes. W 2004 roku Thomas R. Holtz Jr i współpracownicy przedstawili definicję zbliżoną do oryginalnej definicji Sereno – zamiast rodzaju Tyrannosaurus użyli jednak gatunku Tyrannosaurus rex, a zamiast Neornithes – gatunku Passer domesticus.

Przypisy 

Celurozaury